Slalom kobiet podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1948 w Sankt Moritz został rozegrany 5 lutego. Zawody odbyły się na trasie na stokach Piz Suvretta. Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została Gretchen Fraser z USA, srebro wywalczyła Szwajcarka Antoinette Meyer, a brąz zdobyła Austriaczka Erika Mahringer. Slalom jako osobna konkurencja pojawił się w programie olimpijskim po raz pierwszy w historii. Wyników tych zawodów nie wykorzystano do kombinacji, w której rozegrano osobny slalom.

Wyniki

Bibliografia 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1948